A esmorga, Eduardo Blanco Amor regénye
A esmorga, 1977-es film Gonzalo Suárez rendezésében
A esmorga, 2014-es film Ignacio Vilar rendezésében